Вортам има више значења:
 Вортам (Мисури)
 Вортам (Тексас)